Plusieurs institutions d'éducation portent le nom de Collège dominicain

Collège dominicain de Californie
Collège dominicain de l'Illinois
Collège dominicain de New York
Collège dominicain d'Ottawa
Collège Sainte-Marie des dominicains